Graf von Luxemburg steht für:

 Graf von Luxemburg der Grafschaft Luxemburg (963–1354), siehe Liste der luxemburgischen Herrscher #Grafen von Luxemburg
 Der Graf von Luxemburg, Operette von Franz Lehár (1909)
 Sind Sie der Graf von Luxemburg?, Lied von Dorthe Kollo (1968)